Pinback — американская инди-рок-группа из Сан-Диего.

Дискография

Студийные альбомы 
 This Is a Pinback CD (1999)
 Blue Screen Life (2001)
 Summer in Abaddon (2004)
 Autumn of the Seraphs (2007)
 Information Retrieved (2012)

EP 
 Live in Donny’s Garage (2000)
 is Is a Pinback Tour E.P. (2001)
 Some Voices (2002)
 More or Less Live in a Few Different Places (2002)
 Arrive Having Eaten (2003)
 Offcell (2003)
 Too Many Shadows (2004)
 ascii E.P. (2008)

Сборники 
 Nautical Antiques (2006)

Ссылки 

 Official website 
 
 Temporary Residence Ltd.
 Touch and Go Records 

Группы прогрессивного рока из США
Инди-рок-группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году
Музыкальные коллективы из Сан-Диего
Исполнители Touch and Go Records